Or_kiestra - zespół orkiestrowo-chóralny założony w 2016 roku przez Justynę Zawiślan w Nowym Sączu. Obecnie zespół funkcjonuje w Krakowie, organizując koncerty i występując.

Historia 
Zespół początkowo powstał jako grupa muzyków do uświetnienia lokalnych obchodów Światowych Dni Młodzieży 2016 w Starym Sączu. Oficjalne działanie zespołu zainaugurowano poprzez udział grupy w "Festiwalu Młodych Talentów" w marcu 2017 organizowanym przez I Liceum Ogólnokształcące w Nowym Sączu.

2018 to pierwszy własny koncert w Krakowie, zorganizowany wspólnie z Samorządem Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego w Auditorium Maximum uczelni. Koncert ten był koncertem charytatywnym - dochód wsparł Fundację Anny Dymnej. Podczas koncertu zaprezentowano autorskie utwory dyrygentki Justyny Zawiślan i klawiszowca Jonathana Hojdysa, inspirowane twórczością Agnieszki Osieckiej. Koncert w tym samym miejscu odbył się również w kwietniu 2019 roku.

W 2020 roku Or_kiestra powołała dwa projekty koncertowe: "Nowonarodzony" - serię charytatywnych koncertów kolęd, oraz "Pomagam, bo mam Voice!" - akcję pomocy dla Mai Kapłon, uczestniczki programu The Voice of Poland. Inauguracja obu projektów odbyła się w styczniu 2020 roku w krakowskiej Parafii Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. Później w tym roku z powodu pandemii koronawirusa, zespół utworzył kanał na serwisie YouTube i nagrał w sposób zdalny swoje utwory z ostatnich koncertów, jako zwieńczenie produkując cover utworu "Don't worry, be happy!" Bobbyego McFerrina dla radia RMF FM. 

W 2022 roku Or_kiestra wydała kolejny utwór - "PasteLOVE", który został pierwszym utworem zespołu dostępnym na platformach streamingowych.

Skład zespołu 
Or_kiestra składa się z niemal 150 osób, w tym:

 Skład orkiestrowy symfoniczny:
 I skrzypce,
 II skrzypce,
 Altówki,
 Wiolonczele,
 Kontrabasy,
 Instrumenty dęte blaszane (trąbka, puzon, róg),
 Instrumenty dęte drewniane (flet, klarnet, obój),
 Harfa.
Sekcja rytmiczna:
perkusja, 
perkusjonalia, 
gitary akustyczne, 
gitary elektryczne, 
piano, 
syntezator.
 Chór 4-głosowy:
 soprany,
 alty,
 tenory,
 basy.

Przypisy 

Zespoły muzyczne